Майкъл Джексън може да се отнася за:

 Майкъл Джексън – американски певец, автор на песни и танцьор, известен като „Кралят на попа“
 Майкъл Джаксън (писател) – британски писател, водещ на шоуто Beer Hunter, експерт по бира и уиски
 Салман Радуев, известен с псевдонима си Майкъл Джексън – чеченски военачалник

Вижте също 
 Джаксън (пояснение)